Loire steht für:

 Département Loire, ein französisches Département
 Loire, ein französischer Fluss
 Loire (A 615), das Werkstattschiff der französischen Marine (Stapellauf 1966)
 Loire 210, ein französisches Jagdflugzeug 
 Weinbaugebiet Val de Loire, ein französisches Weinbaugebiet
 Loire-les-Marais, Gemeinde im Département Charente-Maritime

Auch in den Namen der folgenden Départements ist Loire ein Teil:

 Haute-Loire
 Indre-et-Loire
 Loire-Atlantique
 Maine-et-Loire
 Saône-et-Loire

Loire ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Loire (1904–1996), französischer Glaskünstler

Loiré steht für:

 Loiré, eine Gemeinde im Département Maine-et-Loire

Siehe auch:
 Loir
 Loyre
 Trosly-Loire